Akershus kan avse:

Akershus fylke – ett tidigare norskt fylke
Akershus fästning – en slotts- och fästningsanläggning belägen i Oslo
Akershus stift – ett norskt stift